Příjmení Vejnar nosí více významných osobností:

 Josef Vejnar (1867–1934) – český lékař a amatérský fotograf
 Vlastimil Vejnar (* 1956) – český fotbalista
 Zdeňka Vejnarová (* 1981) – česká biatlonistka